George steht für:
 George (Familienname), ein Familienname – bekannte Namensträger siehe dort
 George (Vorname), die englische Variante des männlichen Vornamens Georg
 George (Band), Schweizer Mundart-Rockband aus dem Berner Seeland
 George (Fernsehfilm), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2013 des SWR-Autors und Regisseurs Joachim A. Lang
 George (Fernsehserie), internationale Fernsehserie
 George (Kinderbuch), Kinderbuch des amerikanischen Schriftstellers Alex Gino

Geografie:
 George County, ein County im Bundesstaat Mississippi, USA
 George-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 George-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 George Rock, Felsformation an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Georg-V.-Küste, Küstenabschnitt in Antarktika
 George-VI-Schelfeis, Schelfeis zwischen der Alexander-I.-Insel und der Antarktischen Halbinsel
 George-VI-Sund, Meerenge zwischen der Alexander-I.-Insel und der Antarktischen Halbinsel
 Kap George, Kap an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Mount George Murray, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Rivière George (englisch: George River), Fluss im nördlichen Québec, Kanada

Orte:
 George (Südafrika), Stadt in Südafrika
 George (Gemeinde), Gemeinde in Südafrika
 George (Iowa), Stadt in Iowa, USA
 George (Washington), Stadt im Bundesstaat Washington, USA

Siehe auch:
 Gheorghe
 Georges
 Jorge
 Lake George
 Mount George
 George River